

Арикбалицький сільський округ — адміністративна одиниця, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Арикбалицький сільський округ — адміністративна одиниця, Казалінський район, Кизилординська область